Rhinomugil är ett släkte av fiskar. Rhinomugil ingår i familjen multfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Multfiskar
Rhinomugil